Meussling oder Meußling ist der Name von

 Anna-Maria Meussling (* 1942), deutsche Restauratorin
 Dirk Meußling (* 1967), deutscher Fotograf